Dvorani neba je hrvatska božićna skladba. Obično se pjevaju samo prve dvije strofe.

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme